Atelier peut désigner :

Locaux 
 Atelier, local ou un espace consacré à la fabrication, dans une usine, chez un artisan ou un artiste.
 Atelier d'artiste, le lieu de travail et, accessoirement, le logement d'un artiste.
 Atelier de misère dans lequel les employés sont exploités.

Titres 

 
 
 Atelier, une série de jeux vidéo débutée en 1997
 Atelier, une série télévisée japonaise diffusée à partir du

Toponymes 

 Atelier 212, un théâtre de Belgrade, la capitale de la Serbie.
 Den Atelier, une salle de concert de Luxembourg-Ville.
 Théâtre de l'Atelier, un théâtre parisien.
 Théâtre de l'Atelier, compagnie théâtrale genevoise

Entreprises 
 Éditions de l'Atelier, une maison d'édition.
 Atelier Bow-Wow, une agence d’architecture japonaise.
 Atelier 5, un bureau d'architecture et d'urbanisme à Berne (Suisse).
 Atelier Tuffery, entreprise fabricant des jeans.

Voir aussi